Ordinul Templului poate avea următoarele semnificații

 Ordinul Templierilor
 Ordin Mistic al Templului Rozicrucian
 Ordo Templi Orientis